Doe steht für:

 River Doe, Fluss in North Yorkshire, England
 Doe (Band), eine britische Indie Punkband

Doe ist der Familienname folgender Personen:
 Charlie Doe (1898–1995), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Emmanuel Jugbe Doe (* 1996), liberianischer Fußballspieler
 George Eric Kwabla Doe (* 1927), ghanaischer Diplomat
 John Doe (Musiker) (* 1954), US-amerikanischer Rockmusiker und Schauspieler
 Kieran Doe (* 1981), neuseeländischer Triathlet
 Nicholas B. Doe (1786–1856), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Samuel K. Doe (1951–1990), liberianischer Politiker
 Thomas Doe (1912–1969), US-amerikanischer Bobsportler

Pseudonym:
 John Doe, Platzhaltername für männliche fiktive oder nicht identifizierte Personen
 Long Beach Jane Doe († 1974), Mordopfer

DOE bzw. DoE steht als Abkürzung für:
 United States Department of Energy, siehe Energieministerium der Vereinigten Staaten
 Design of Experiments, siehe Statistische Versuchsplanung
 Diffraktives optisches Element, optische Elemente zur Formung eines Lichtstrahls

Siehe auch:
 Doe B (1991–2013), US-amerikanischer Rapper
 Doe Island
 Doe Lake
 Doe-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika

Abkürzung